Ukrainische Gegenoffensive steht für:

 Ukrainische Gegenoffensive in der Ostukraine, Offensive der ukrainischen Streitkräfte ab August 2022 im Russisch-Ukrainischen Krieg
 Ukrainische Gegenoffensive in der Südukraine, Offensive der ukrainischen Streitkräfte ab September 2022 im Russisch-Ukrainischen Krieg